Les épreuves de ski alpin des Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Innsbruck comptaient également comme championnats du monde et se sont disputées du 5 au .

Résumé 
Innsbruck récupère l'organisation des Jeux olympiques 1976 après le retrait de Denver en novembre 1972, à la suite du vote négatif des habitants pour une subvention de 5 millions de dollars et à la pression de groupes écologistes.

Rosi Mittermaier est l'héroïne des Jeux olympiques 1976 avec 2 médailles d'or et une médaille d'argent. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière puisqu'elle remporte aussi le général de la Coupe du Monde.

L'Allemande remporte à la surprise générale la descente : elle devance la favorite autrichienne Brigitte Totschnig d'une demi-seconde et obtient ainsi sa première victoire dans cette discipline.

Rosi Mittermaier s'impose ensuite en slalom et file vers un grand chelem, jamais réalisé par une femme.

Rosi Mittermaier termine seconde du géant à seulement 12 centièmes de la Canadienne Kathy Kreiner. À mi-parcours, Mittermaier avait pourtant une demi-seconde d'avance sur Kreiner, mais elle commit une légère erreur de trajectoire sur l'une des dernières portes. Malgré sa déception, Rosi retrouve vite son éclatant et éternel sourire.

Aucune médaille : le bilan décevant pour les Suissesses puisque Bernardette Zurbriggen (en descente) et surtout Lise-Marie Morerod (en géant et slalom) faisaient partie des grandes favorites si on considère leurs résultats en Coupe du Monde cette saison-là.

Quatre ans après l'argent de Sapporo, Danielle Debernard se classe troisième en géant et gagne l'unique médaille de la délégation française.

La descente masculine est un des temps fort de ces Jeux olympiques. Le grandissime favori Franz Klammer bat le tenant du titre Bernhard Russi à l'issue d'un duel d'anthologie.

Le géant est un jeu de massacre :
 Gustavo Thöni, meilleur temps de la première manche, craque dans la seconde manche et ne se classe que quatrième,
 Piero Gros abandonne,
 Ingemar Stenmark obtient une médaille de bronze, après avoir manqué sa première manche et réalisé le meilleur temps de la seconde manche,
 les Suisses Heini Hemmi et Ernst Good, qui n'ont jamais gagné une course en coupe du monde, signent un étonnant doublé.

Piero Gros gagne le slalom devant son compatriote Gustavo Thöni. Ingemar Stenmark chute alors que Willi Frommelt ramène une nouvelle médaille de bronze, deux ans après celle obtenue à Saint-Moritz en descente.

Gustavo Thöni et Rosi Mittermaier remportent le combiné de la FIS.

Podiums

Hommes

Femmes

Combiné 
Les épreuves du combiné ne comptaient pas comme épreuve olympique : elles attribuaient uniquement le titre de champion du monde.

Tableau des médailles

Résultats

Hommes

Descente

Slalom géant

Slalom

Femmes

Descente

Slalom géant

Slalom

Notes et références 

1976
Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
1976
Ski alpin
Ski alpin 1976
Jeux olympiques 1976
Alpin Jeux olympiques 1976
Ski en 1976